Sezon Liiga rozegrany na przełomie 2015 i 2016 jako 41. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie.

Do rozgrywek przystąpiło 15 zespołów. W porównaniu z ubiegłym sezonem do Liigi dołączyła ekipa KooKoo, dotychczas występująca w lidze Mestis. 

Obrońcą tytułu była drużyna Kärpät, która w finale poprzedniej edycji pokonała Tappara 4:3.

Sezon zasadniczy 
 Tabela

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, WDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off.

Faza play-off 
Sześć najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Drużyny z miejsc 7-10 rozegrały między sobą rundę kwalifikacyjną do dwóch zwycięstw o dwa najniższe miejsca w play-off. Wygrane z nich zostały przyporządkowane do drużyn z miejsc 1 i 2. Tradycyjnie wszystkie mecze rywalizacji ćwierćfinałowych, półfinałowych i finału toczy się do czterech zwycięstw. Wyjątkiem jest walka o trzecie miejsce, bowiem brązowego medalistę sezonu wyłania jeden mecz, którego gospodarzem jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym.

 Runda kwalifikacyjna
 TPS – Sport 2:0 (4:2, 5:2)
 KalPa – Pelicans 1:2 (3:2 d., 1:4, 1:2)

26 kwietnia 2016 gola przesądzającego o mistrzostwie, w szóstym meczu finałów meczu Tappara – HIFK (2:1) zdobył Henrik Haapala (czas gry 10:58).

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: HIFK
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: Tappara
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: Lukko
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: Kärpät

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Chad Rau (SaiPa) – 28 goli
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Juha Leimu (Pelicans) - 16 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Kristian Kuusela (Tappara) – 59 pkt.
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: Sebastian Aho (Kärpät) +26
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Kristian Kuusela (Tappara)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Patrik Laine (Tappara)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Kristian Kuusela (Tappara)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Ville Husso (HIFK)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Yohann Auvitu (HIFK)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Chad Rau (SaiPa) – 0 minut kar w 60 meczach
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Patrik Laine (Tappara)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Ville Husso (HIFK)
 Obrońcy: Yohann Auvitu (HIFK), Juha Leimu (Pelicans) 
 Napastnicy: Kristian Kuusela (Tappara), Teemu Ramstedt (HIFK), Sebastian Aho (Kärpät)
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Jussi Tapola (Tappara)

Przypisy

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Finlandii
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 w Finlandii
2016 w Finlandii